Из 459 указанных в таблице видов 3 являются вымершими, 4 находятся под критической угрозой исчезновения, 21 под угрозой, 15 уязвимы, 17 находятся в состоянии близком к уязвимому, для 32 сведения недостаточны.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Примечания

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

США
Природа США